Ikkarlorsuaq bezeichnet:
 Ikkarlorsuaq (Insel, Akulliit), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkarlorsuaq (Insel, bei Attu), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkarlorsuaq (Insel, Qoornorsua), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland